Флен:

 Флен — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия.
 Флен — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель, региона Лотарингия.